Phedra (plaats), een plaats in Brokopondo, Suriname
 Phedra (plantage), een slavenplantage tot 1835
 Landbouw Maatschappij Phedra, een oliepalm-plantage nabij Phedra van 1978-1996
 Stichting Jaikreek-Phedra, de beheerder van een waterkrachtcentrale
 Lancia Phedra, een autotype